JNP est un sigle qui peut désigner :
 Jeunesses nationales populaires, une section du Rassemblement national populaire, un ancien parti politique français fasciste et collaborationniste ;
 Jehovah Nissi Petroleum, une société spécialisée dans l’importation et la distribution des produits pétroliers raffinés et de leurs dérivés.